Селища:
 Селища — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Селища — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Селища — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.